Parnamirinensi – abitanti di Parnamirim (Pernambuco)
Parnamirinensi – abitanti di Parnamirim (Rio Grande do Norte)